Милица Стојанова (Крива Паланка, 6. јун 1932) је била југословенска и македонска филмска и позоришна глумица.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те ▲
|-
| 1970. || Мојсие од малото место ТВ филм || /
|-
| 1970. || Жорж Данден ТВ филм || /
|-
| 1970. || Мртва стража ТВ филм || /
|-
| 1970. || Вујковиот сон ТВ филм || /
|-
| 1971. || Мува ТВ филм || /
|-
| 1972. || Настан можеби последен ТВ филм || /
|-
| 1975. || Шути и рогати ТВ серија || /
|-
| 1975. || Зар и ти, Сотире? ТВ филм || /
|-
| 1975. || Последниот ден на Мистер Порфириј ТВ филм || /
|-
| 1977. || Исправи се, Делфина || /
|-
| 1977. || Итар Пејо ТВ серија || /
|-
| 1977. || Сослушувањето на железничарот ТВ филм || Мајката на Методија
|-
| 1979. || Курирот на Гоце Делчев ТВ серија || Горица
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те ▲
|-
| 1980. || Оловна бригада || /
|-
| 1981. || Булки крај шините ТВ серија || /
|-
| 1982. || Јужна стаза || Неда
|-
| 1982. || Илинден ТВ серија || /
|-
| 1982. || Едно лето (ТВ серија)||
|-
| 1982. || Тумба, тумба дивина ТВ филм || /
|-
| 1983. || Записник ТВ филм || /
|-
| 1983. || Слана во цутот на бадемите ТВ филм || /
|-
| 1984. || Јуначко колено ТВ серија || Марија Карева
|-
| 1984. || Диво месо ТВ филм || /
|-
| 1985. || На наш начин ТВ серија || Стефка
|-
| 1986. || Состојба пред инфаркт ТВ филм || /
|-
| 1986. || Срећна нова ’49. || Мајка на Драгослав и Коста
|-
| 1986. || Сонце на дланка ТВ серија || /
|-
| 1987. || Трето доба ТВ серија || /
|-
| 1988. || Втора смена ТВ серија || Бабата на Николче
|-
| 1988. || Скопски сновиденија ТВ филм || /
|-
| 1988. || Марка ТВ филм || /
|-
| 1989.-1993. || Еурека ТВ серија || Хариета
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те ▲
|-
| 1990. || Трст виа Скопје ТВ серија || /
|-
| 1991. || До, ре, ми ТВ серија || /
|-
| 1991. || Тетовирање || Мара
|-
| 1992. || Време, живот || Маца
|-
| 1992. || Хераклеа по вторпат ТВ филм || /
|-
| 1993. || Светло сиво || Егзибиционистката (сегмент "Птицата Урубу и Девица")
|-
| 1994. || Прије кише || Аунт Цвета
|-
| 1995. || Заборавени ТВ филм || Параскева
|-
| 1998. || Збогум на дваесетиот век || бака
|-
| 1998. || Вујко Вања ||
|-
| 1998. || На Балканот не се пие цај ТВ филм || /
|-
| 1999. || Време, живот ||
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те ▲
|-
| 2000 2001. || Погрешно време ТВ серија || Милица
|-
| 2001. || Прах || Доста
|-
| 2002. || Глузд во времето ТВ филм || /
|-
| 2002. || Сландер ТВ серија || мајка
|-
| 2002. || Наше маало ||
|-
| 2005. || Крчма на патот за Европа ||
|-
| 2007. || Елегија за тебе || Марија Солева
|-
| 2007. || Сенки ||
|-
| 2007. || Досие - К ТВ филм || Елена Митрева (као Милица Стојановска)
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.-те
|-
| 2010. || Мајки ||
|-
| 2014. || Деца сунца || Лена
|-
| 2015. || Три дана у септембру || ујна Анка
|-
| 2016. || Роденден ||
|-
| 2017. || Дали би ја погледнала || Бабата
|-
| 2017. || Види ја ти неа || 
|-
| 2018. || Ругање со Христос ||
|-style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2020.-те
|-
| 2021-2022. || Преспав ||
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1932.
Кривопаланчани
Македонски глумци
Југословенски глумци